Gloria de la mañana puede hacer referencia a:

 el nombre común de la planta Ipomoea purpurea; o
 el nombre común de la planta Ipomoea violacea.

Enlaces externos
"Campanillas"